Тур Саксонии () — шоссейная многодневная велогонка по дорогам немецкой земли Саксония. С 1985 по 1995 год проводилась среди любителей. В 2005 году вошла в календарь UCI Europe Tour и имела категорию 2.1.

Гонка, как правило, состояла из 5 этапов, как равнинных, так и горных в Рудных горах.

Медалисты 

|-
| 1985
|  Вольфанг Лёцш	
|  Маттиас Лендт	
|  Олаф Фрёлих
|-
| 1986
|  Уве Амплер	
|  Йенс Хеппнер	
|  Марио Куммер
|-
| 1987
|  Йенс Хеппнер	
|  Герд Аудем	
|  Олаф Йенцш
|-
| 1988
|  Франк Кюн	
|  Харди Грёнер	
|  Гус Херик Шур
|-
| 1989
|  Уве Амплер	
|  Дирк Шиффнер	
|  Вольфанг Лёцш
|-
| 1990
|  Янс Куртс	
|  Ян Шаффрат	
|  Фальк Боден
|-
| 1991
|  Стеффен Блохвиц	
|  Берт Диц	
|  Дан Радтке
|-
| 1992
|  Йорг Ройс	
|  Томас Лизе	
|  Хейко Латоха
|-
| 1993
|  Брендан Харт	
|  Макс ван Хесвейк	
|  Максим Раткинов
|-
| 1994
|  Браян Фоулер	
|  Рик Рейд	
|  Грант Райс
|-
| 1995
|  Дирк Мюллер	
|  Тимо Шольц	
|  Ральф Келлер
|-
| 1996
|  Йенс Фогт	
|  Йорг Якше	
|  Дирк Мюллер
|-
| 1997
|  Антон Шантырь	
|  Эдуард Грицун	
|  Луц Леман
|-
| 1998
|  Томас Лизе	
|  Стеффен Веземан	
|  Юрген Вернер
|-
| 1999
|  Йорг Ройс	
|  Мартин Риттсель	
|  Хольгер Зиверс
|-
| 2000
|  Томас Лизе	
|  Вальтер Бонка	
|  Антон Шантырь
|-
| 2001
|  Йорген Бо Петерсен	
|  Любор Тесарш	
|  Саса Свибен
|-
| 2002
|  Оскар Камензинд	
|  Йорген Бо Петерсен	
|  Юрген Вернер
|-
| 2003
|  Фабиан Вегман	
|  Франк Хой	
|  Даниэль Шнидер
|-
| 2004
|  Андрей Кашечкин	
|  Томаш Конечны	
|  Кристиан Пфаннбергер
|-
| 2005
|  Метью Хейман	
|  Кристиан Кнес	
|  Хенрик Хаусслер
|-
| 2006
|  Владимир Гусев	
|  Лоренцо Бернуччи	
|  Майкл Берри
|-
| 2007
|  Йост Постума	
|  Бобби Джулич	
|  Михаэль Шер
|-
| 2008
|  Берт Грабш	
|  Майкл Роджерс	
|  Тони Мартин
|-
| 2009
|  Патрик Зинкевиц	
|  Себастьян Лангевельд	
|  Дирк Мюллер
|}

Ссылки 
 Тур Саксонии на FirstCycling 
 

Велогонки в Германии
Исчезнувшие велогонки
Велогонки в ГДР
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1985 года
Спортивные соревнования в Саксонии